Santo Eduardo, o Mártir (†978) - Rei de Inglaterra e mártir
 Santo Eduardo, o Confessor (†1066) - Rei de Inglaterra e confessor

Topônimos 
 Santo Eduardo (Campos dos Goytacazes) - distrito de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro

Ver também 

Desambiguações de santos